

Taalkunde en filosofie 

referent (taalkunde), het deel van de werkelijkheid dat door een bepaalde taaluiting wordt aangeduid

Personen en functies 
referent (functionaris), in Duitsland een hogere medewerker van een dienst bij overheid of semi-overheid 
geraadpleegd deskundige 
iemand die een referaat houdt 
recensent of criticus
zie ook criticus (doorverwijspagina) 
referent (Immigratie- en Naturalisatiedienst), contactpersoon en eventueel verantwoordelijke voor het verblijf van een vreemdeling in Nederland